Joseph Buchkremer ist der Name folgender Personen:

* Joseph Buchkremer (Dombaumeister) (1864–1949), deutscher Architekt und Dombaumeister von Aachen
 Joseph Ludwig Buchkremer (1899–1986), deutscher Geistlicher und Weihbischof von Aachen